Weight of the World () — сингл американской группы Evanescence из альбома The Open Door. Сингл был выпущен ограниченным тиражом в Колумбии. На данный момент он доступен во всех интернет-магазинах.

Описание 
Эми описывает песню:

Список композиций 

Песни 2007 года
Песни Evanescence
Синглы Wind-up Records